Финал четырёх Евролиги 2020/2021 прошёл с 28 по 30 мая 2021 года на стадионе «Ланксесс-Арена» в Кёльне, Германия.

Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, турнир пройдёт без зрителей на трибунах.

В Финале четырёх встретились победители четвертьфинальных матчей. Победителем Евролиги стал турецкий клуб «Анадолу Эфес» из Стамбула, который обыграл в финале испанскую «Барселону» из одноименного города. Самым ценным игроком Финала четырёх был признан Василие Мицич.

Арена 
Финал четырёх Евролиги 2021 пройдёт на стадионе «Ланксесс-Арена» в Кёльне. Её вместимость составляет 19 500 человек.

Путь к Финалу четырёх

Сетка

Полуфиналы 
Время начала матчей дано по Центральноевропейскому летнему времени (UTC+2).

Полуфинал 1

Полуфинал 2

Матч за 3-е место

Финал

Состав команд-участниц Финала четырёх

Индивидуальная статистика

Эффективность

Очки

Подборы

Передачи

Перехваты

Блок-шоты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Евролиги
 Официальный сайт финала четырёх

Евролига 2020/2021
Финалы Евролиги
Международные спортивные соревнования в Кёльне